Daws ist der Familienname folgender Personen:
 Cindy Daws (* 1975), US-amerikanische Fußballspielerin
 Nico Daws (* 2000), deutsch-kanadischer Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Dawes